Виктор Моисеевич Гольд (29 января 1938 — 1 января 2016, Красноярск) — доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки.

Биография 
Окончил Томский государственный университет.

На протяжении сорока лет возглавлял кафедру физиологии растений и микробиологии, пятнадцати лет — биологический факультет Красноярского государственного университета.

Научный вклад 
Под его руководством выполнено более сотни дипломных работ, защитились более тридцати кандидатов и докторов наук. 

В соавторстве с сотрудниками и учениками им опубликовано более трёхсот научных трудов, получено четыре авторских свидетельства. 

В. М. Гольд – неоднократный участник международных научных экспедиций.

Награды и премии 
 Медаль «За освоение целинных земель».
 Медаль «За доблестный труд».
 Медаль «За трудовую доблесть».
 Почётный знак «За отличные успехи в работе».
 Звания: Ветеран труда СФУ, Почетный работник высшего профессионального образования России.

Примечания 

Выпускники Томского государственного университета
Биологи СССР